Сезон 1954 года стал 36-м в истории сборной Москвы по футболу.

В нём сборная провела 4 официальных матча — все международные товарищеские с зарубежными сборными.

Классификация матчей 
По установившейся в отечественной футбольной истории традиции официальными принято считать матчи первой сборной с эквивалентным по статусу соперником (сборные городов, а также регионов и республик); матчи с клубами Москвы и других городов составляют отдельную категорию матчей.

Международные матчи также разделяются на две категории: матчи с соперниками топ-уровня (в составах которых выступали футболисты, входящие в национальные сборные либо выступающие в чемпионатах (лигах) высшего соревновательного уровня своих стран — как профессионалы, так и любители) и (в основном, в период 1920-х — 1930-х годов) международные матчи с так называемыми «рабочими» командами (состоявшими, как правило, из любителей невысокого уровня) и им подобными.

Статистика сезона

Официальные матчи

183. Москва — Болгария — 1:1 
Международный товарищеский матч 34 (отчет).

184. Москва — Польша — 3:1 
Международный товарищеский матч 35 (отчет).

185. Москва — Болгария — 0:1 
Международный товарищеский матч 36 (отчет).

186. Москва — Польша — 0:2 
Международный товарищеский матч 37 (отчет).

Примечания

Литература

Ссылки 
 russia-matches.ucoz.ru — Сборная России по футболу (протоколы и отчеты прессы) 
 footballfacts.ru

Футбол в СССР 
Футбол в Москве 
1954 год в футболе 
1954 год в Москве